Ronald Storrs,  militaire britannique

Toponymes 
 Storrs, village de l'État du Connecticut, aux États-Unis.
 Storrs, hameau du comté de Yorkshire du Sud, en Angleterre.
 Storrs, hameau du comté de Cumbria, en Angleterre.